Vladislav II av Böhmen och Ungern (på tjeckiska Vladislav II. Jagellonský; på ungerska II. Ulászló; på polska Władysław II Jagiellończyk), född 1 mars 1456 i Kraków, dog den 13 mars 1516 i Buda. Polsk prins, kung av Böhmen från 1471 och kung av Ungern från 1490. 

Vladislav var son till Kasimir IV, kung av Polen och storfurste av Litauen tillhörande den Jagellonska ätten, och Elisabeth av Böhmen, dotter till den "romerske kungen" Albrekt II av Tyskland, vilken tillika var kung av Böhmen och Ungern 1438–39.

Han kröntes till kung i Böhmen och den 22 augusti 1471 och kung i Ungern den 18 september 1490. Hans företrädare som var kung i Ungern, Matthias I Corvinus, var en rival om tronen i Böhmen.

Familj 
Vladislav II gifte sig 1502 med Anna av Foix-Candale (1484–1506), dotter till Gaston de Foix, greve av Candale. Paret fick följande barn:
 Anna av Böhmen och Ungern (1503–1547), gift med Ferdinand I, tysk-romersk kejsare och kung av Böhmen och Ungern.
 Ludvig II av Böhmen och Ungern (1506–1526), kung över Ungern, Kroatien och Böhmen.

Referenser 

Böhmens regenter
Ungerns regenter
Huset Jagiello
Födda 1456
Avlidna 1516
Män
Personer i Böhmen under 1400-talet
Personer i Böhmen under 1500-talet